Het Vliegend Hert (Brielle), een voormalige molen in Brielle
 Het Vliegend Hert ('s-Gravendeel), een molen in 's-Gravendeel
 Het Vliegend Hert (Haarlem), een voormalige molen in Haarlem